Die League of Ireland 1982/83 war die 62. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dundalk FC.

Athlone Town gewann zum zweiten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Premier Division extratime.ie
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1983
Fußballsaison 1982/83